Van der Kroft ist der Familienname der folgenden Personen:

 Leonardus van der Kroft (1929–2016), niederländischer Fußballschiedsrichter
 Wim van der Kroft (1916–2001), niederländischer Kanute